Miasta w USA:
 Menoken – jednostka osadnicza w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh
Gminy w USA:
 Menoken (ang. Menoken Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Shawnee
 Menoken (ang. Menoken Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh